Bell County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bell County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Bell County (Texas) – okres státu Texas